Гийом (Вильгельм) Аквитанский (Guillaume d’Aquitaine) — родовое имя герцогов Аквитании:

 Гильом I Благочестивый (860/865— 918) — герцог Аквитании (с 893).
 Гильом II Молодой (ум. 926) — герцог Аквитании (с 918).
 Гильом III Патлатый (ок. 910—963) — граф герцогства Аквитания (с 959), герцог Аквитании (с 962).
 Гильом IV Железнорукий (935/937—995) — герцог Аквитании (963—993).
 Гильом V Великий (ок. 969—1030) — герцог Аквитании (995—1030).
 Гильом VI Толстый (1004—1038) — герцог Аквитании (1030—1038).
 Гильом VII Храбрый (1023—1058) — герцог Аквитании (1039—1058).
 Гильом VIII  (ок. 1025—1086) — герцог Аквитании и граф Пуату (1058—1086).
 Гильом IX Трубадур (1071—1126) — сын предыдущего; герцог Аквитании, «первый трубадур» Прованса; прадед Ричарда I Львиное Сердце.
 Гильом X Святой (1099—1137)

См. также 
 Св. Гильом Желонский